Солонцо́вское се́льское поселе́ние — сельское поселение в Ульчском районе Хабаровского края. Административный центр — село Солонцы, также включает в себя село Кольчем. Крупнейшим озером является Удыль.

Население

Состав поселения 
 село Кольчём 
 село Солонцы

Примечания

Ссылки 
 Солонцовское сельское поселение
 Солонцовское сельское поселение на сайте агентства «Местное самоуправление»

Муниципальные образования Ульчского района
Сельские поселения Хабаровского края